Il doppio dell'ASB Classic 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Janette Husárová e Dominique Van Roost erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Husárová con Julie Halard-Decugis e la Van Roost con Laura Golarsa.

La Golarsa e la Van Roost hanno perso nei quarti di finale contro Julie Halard-Decugis e la Van Roost con Laura Golarsa.

Julie Halard-Decugis e Janette Husárová hanno perso in finale 7–6, 6–4 contro Nana Miyagi e Tamarine Tanasugarn.

Teste di serie
 Rika Hiraki /  Mercedes Paz (primo turno)
 Nana Miyagi /  Tamarine Tanasugarn (campionesse)
 Els Callens /  Ginger Helgeson-Nielsen (quarti di finale)
 Silvia Farina /  Barbara Schett (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 1998